Radivojević bzw. Radivojevič oder Radivojevich ist der Familienname von:

 Bogdan Radivojević (* 1993), serbischer Handballspieler
 Branko Radivojevič (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler
 Desnica Radivojević (* 1952), bosnischer Politiker
 Jelena Radivojević (* 1990), serbische Biathletin
 Jovan Radivojević (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Katarina Radivojević (* 1979), serbische Schauspielerin
 Lola Radivojević (* 2005), serbische Tennisspielerin
 Miloš Radivojević (* 1939), jugoslawischer bzw. serbischer Filmregisseur
 Paul von Radivojevich (1759–1829), österreichischer Feldmarschallleutnant